Рогонян:
 Рогонян, Георгий Аршакович (род. 1990) — российский футболист, игрок в пляжный футбол; актёр, певец и блогер.
 Рогонян, Екатерина Сергеевна (род. 1984) — украинская и американская шахматистка.